Stefano Bianchini kan syfta på:

* Stefano Bianchini (född 1953), italiensk historiker
 Stefano Bianchini (född 1966), italiensk cyklist
 Stefano Bianchini (född 1970), italiensk matematiker